Stoeltzner ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Stoeltzner (Maler) (1817–1868), deutscher Maler und Gebrauchsgraphiker 
 Wilhelm Stoeltzner (1872–1954), deutscher Ordinarius für Kinderheilkunde